Сверхвысокоуровневый язык программирования (язык программирования сверхвысокого уровня, , VHLL) — язык программирования с очень высоким уровнем абстракции. В отличие от языков программирования высокого уровня, где описывается принцип «как нужно сделать», в сверхвысокоуровневых языках программирования описывается лишь принцип «что нужно сделать». Термин впервые появился в середине 1990-х годов для обозначения группы языков, используемых для быстрого прототипирования, написания одноразовых скриптов и подобных задач.

Так, разработчики Icon (и его диалекта ) описывают его как VHLL. К  языкам сверхвысокого уровня также часто относят такие современные сценарные и декларативные (в частности функциональные) языки как Ruby, Python, Haskell, 1С, а также Perl  и предшествовавший ему мини-язык AWK.

Большой класс языков сверхвысокого уровня — это языки, используемые для специфических приложений и задач (то есть предметно-ориентированные). В связи с этой ограниченностью они могут использовать синтаксис, который никогда не используется в других языках программирования, например, непосредственно синтаксис английского языка. Примером VHLL, распознающего синтаксис английского языка, может служить язык компилятора текстовых квестов Inform версии 7.

См. также 
 Микрокод
 Низкоуровневый язык программирования
 Высокоуровневый язык программирования

Ссылки 
 - Are VHLLs Really High-Level? by Greg Wilson 12/01/1999 

Уровни языков программирования